Палеопропітекові (Palaeopropithecidae) — вимерла родина лемурів, що існувала протягом плейстоцену-голоцену на Мадагаскарі та вимерла в історичний час після появи на острові людей.

Опис 
Це були лемури середнього розміру (вагою 10-20 кг), що жили на деревах. Лише Archaeoindris, що важив близько 200 кг, вів наземний спосіб життя. За анатомією палепропітекові найближчі до індрієвих. Ймовірно вони походять від спільного предка. Палеопропітекові мали вузькоспеціалізовані зуби та менші очі, а хребет та кінцівки більше пристосовані до лазіння по деревах, ніж в індри. Вони харчувалися плодами, насінням та листям.

Класифікація 
 родина Palaeopropithecidae
 Archaeoindris
 A. fontoynontii
 Babakotia
 B. radofilai
 Mesopropithecus
 M. dolichobrachion
 M. globiceps
 M. pithecoides
 Palaeopropithecus
 P. ingens
 P. kelyus
 P. maximus

Філогенія

Примітки 

Вимерлі примати
†